

События 
 Консулы Луций Фурий Камилл (патриций) и Гай Мений (плебей).
 Победа Камилла у Педа над тибуртинцами. Взятие Педа, захват всего Лация. Триумф обоих консулов.
 Победа Рима над латинами. Латинская лига распущена. Договоры возобновлены между Римом и каждым городом отдельно. У всех городов отняты части их земель, повсюду поселены римские граждане. Ланувий, Ариция, Номент, Педум сделались римскими подвластными общинами. Велитры строго наказаны: из города изгнан сенат, произведены суровые конфискации.
 Битва при Трифануме — Тит Манлий Торкват побеждён латинами.
 Распад Латинской лиги.
 Триумф Фурия Камилла над городами Тибур и Педум. Триумф Гая Мения над Анцием, Лавинием и Велитрами.
 Получение римского гражданства городами Ланувий, Ариция, Номент, Педум и Рускулум. Фунды, Формии, Кумы, Капуя и Свессула получают civitas sine suffragio.
 Архидам отправился в Италию на помощь тарентийцам и погиб в войне с луканцами.
 338/337 — Афинский архонт-эпоним Хэронд.
 2 августа — битва при Херонее — Филипп II, царь Македонии, с 30-тыс. армией побеждает войска Афин и Беотии (около 30 тыс. чел.).
 Битва при Мандурии — поражение войск спартанского царя Архидама III и тарентийцев. Спартанским царём становится Агис III.
 338—331 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Агис III.
 Самоубийство афинского оратора Исократа (436—338).
 338—326 — «Министр финансов» в Афинах Ликург (ок.396-325). Богатства Афин значительно возросли.
 338—337 — Панэллинский конгресс в Коринфе. Установление македонской гегемонии в Греции. Основание Коринфского союза.
 Амфиктионы начинают священную войну с Амфиссой. Филипп провозглашён главой амфиктионов. Филипп внезапно захватил Элатею и повёл войска в Среднюю Грецию. Афиняне направили в Фивы Демосфена, и тот в споре с оратором Пифоном склонил беотийцев на свою сторону. Против Филиппа образуется коалиция Коринфа, Мегар, Афин и Фив. Поражение греков в битве при Херонее, где отряд Александра разбил «Священную ленту» фиванцев.

Азия 
 Царь Артаксеркс убит главой придворной клики евнухом Багоем.
 Персидским царём становится Арсес.
 338—336 — Царь Персии Оарс (Арсес).

Африка 
 338—335 — В Египте вновь появляется свой фараон Хабабаш.

Скончались 
 Архидам III
 Исократ, афинский оратор.
 Артаксеркс III, персидский царь.
 Шан Ян, китайский государственный деятель.

См. также

Примечания